Елизаветовское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Елизаветовка.

Административное устройство 
В состав Елизаветовского сельского поселения входят:
 село Елизаветовка,
 посёлок Южный.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области